Вайнштейн, Евгений:
 Вайнштейн, Евгений Александрович (1946—2014) — советский математик и педагог, первый мэр города Апатиты.
 Вайнштейн, Евгений Ефремович (род. 1946) — советский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР.